Teorema di Kolmogorov può riferirsi a diversi risultati del matematico russo Andrej Nikolaevič Kolmogorov:

Legge 0-1 di Kolmogorov – in teoria della probabilità
Teorema delle tre serie di Kolmogorov – in teoria della probabilità
Teorema di continuità di Kolmogorov - in matematica
Teorema di Hahn-Kolmogorov – in teoria della misura
Teorema di Kolmogorov-Arnold-Moser – in sistemi dinamici
Test di Kolmogorov-Smirnov – in statistica